Dasyuris caesia är en fjärilsart som beskrevs av Turner 1904. Dasyuris caesia ingår i släktet Dasyuris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
caesia